Позуелос има више значења:

 Позуелос (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Позуелос (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Позуелос (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику